Carl Zetterström kan avse flera personer:

 en författare (1950-2005), se vidare Carl Zetterström (författare).
 en medicinprofessor, boksamlare och donator (1767-1829), se vidare Carl Zetterström (donator).